mqg – codice ISO 639-3 della lingua kota bagu kutai malay